Příjmení Kusala nosí více osobností:

 František Kusala (1912–1990) –  český fotbalista
 František Kusala (1917–1996) – moravský římskokatolický duchovní
 Josef Kusala (1908–1945) – český fotbalista

Rozcestníky - příjmení